Сулейма́н-Ста́льский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Касумкент. Расстояние до республиканского центра — Махачкалы — 200 км, до ближайшего города Дербента и железной дороги — 40 км.

География 
Сулейман-Стальский район расположен на юго-востоке современного Дагестана.

Граничит на севере и западе с Табасаранским и Хивским, на юге — с Курахским, на востоке — с Магарамкентским и Дербентским районами республики. Площадь территории — 666,3 км², или 1,4 % от общей площади Дагестана.

Находится в предгорной и горной природно-климатических зонах республики. Климат в районе переходный от умеренного к субтропическому, полусухому, в горной части района - умеренно континентальный. В Административном центре района (село Касумкент) в среднем температура воздуха в течение года колеблется от −11 °C до +37 °C. Абсолютный минимум −19,7 °C, максимум +42,8 °C.

На территории района развито земледелие и садоводчество, выращиваются различные сорта яблок, груш, слив, персиков и винограда. Из экзотических фруктов растут гранат и хурма.

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. из Гюнейского, Улусского, Кутур-Кюринского, а также 9 лезгинских сел бывшего Южно-Табасаранского участков Кюринского округа образован Касумкентский кантон. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 г. кантон преобразован в район. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. образован Касумкентский сельский район, с включением в его состав территории упраздненных Курахского и части Магарамкентского районов. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район был восстановлен в прежних границах.

12 мая 1969 года, в честь столетия выдающегося поэта — Сулеймана Стальского — Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Касумкентский район был переименован в Сулейман-Стальский.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 54,14 тыс. чел.
 2035 — 50,66 тыс. чел.

 Национальный состав

Сулейман-Стальский район является моноэтничным. Все населенные пункты района исторически основаны и населены лезгинами. Численность иных национальностей чуть более 1 %.
  
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

В результате проведенной Советской властью необдуманной политики по переселению горского населения на равнинные территории, а также из-за разрушительного землетрясения 1966 года, в результате которого были разрушены и жилые дома и административно-хозяйственные объекты района, многие жители горных сёл были вынуждены покидать родные края и поселяться на равнине или в городах республики. По этим причинам, а также из-за возникших в современное время социально-экономических проблем: рост безработицы среди трудоспособного населения района, падение качества сельской жизни, глобальная урбанизация общества и др., из 62 сёл района на сегодняшний день 23 села являются покинутыми: Ашага-Мака, Юхари-Мака, Бигер, Даркуш, Ивигар, Кеан, Келе, Кукур, Макар, Мамраш, Мехкерг, Рухун, Хпит, Хутарг, Царах, Цицер, Цициг, Чантар, Чилик, Верхний Араг, Ялцуг и ещё 4 села на гране исчезновения: Картас, Сальян, Татархан и Хтун.

Территориальное устройство 
Сулейман-Стальский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 16 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 39 сельских населённых пунктов:

 Покинутые населённые пункты
Ашага-Мака, Бигер, Даркуш, Эвигар, Кеан, Келе, Куркуркент, Макар, Мехкерг, Рухун, Хпит, Хутарг, Цицер, Цициг, Чантаркент, Чилик, Юхари-Араг, Ялцугар.

Экономика 
Во все сёла имеется автомобильное круглогодичное сообщение, за исключением нескольких населённых пунктов в радиусе  от районного центра, которое нарушается частично в зимнее время. Все населённые пункты района электрифицированы и во многих имеется природный газ. Функционирует ретрансляционная телевизионная станция.

Известные уроженцы 
Родившиеся в Сулейман-Стальском районе:

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитеты Республики Дагестан МО «Сулейман-стальский район»
 Официальный сайт района
 Неофициальный сайт района

Комментарии 
Комментарии